Bueskydning for herrerhold under Sommer-OL 2020 bliver afviklet med deltagelse af 36 skytter. Konkurrencen foregår på Dream Island Archery Field, der ligger i Tokyo Bay zonen med seedningsskydning 24. juli 2020 og selve konkurrencen 27. juli 2020.

Turneringsformat 
Bueskydningen starter med seedningsskydning, der er fælles for alle konkurrencerne. Således tæller resultatet af seedningsskydningen til både den individuelle konkurrence såvel som til holdkonkurrencen og konkurrencen for mixed hold. Hver skytte afgiver 72 pile under seedningsskydningen og opnår således en samlet score, der giver alle en placering fra nummer 1 til nummer 64. I herrernes holdkonkurrence deltager der 12 hold, der seedes efter de individuelle skydninger og som mødes efter cup-modellen. Hvert hold består af tre skytter, hvilket betyder at der er 216 pile i kvalifikationen. Kampene i elimineringsrunderne afgøres som bedst af fem set, hvor hold skytte skyder seks pile i hver set. Vinderen af hver set modtager 2 points og der gives 1 point ved uafgjorte set. Såfremt det er uafgjort efter alle fem set, så skyderes der én pil og den tætteste på midten vinder. De fire bedst seedede hold står over i ottendedelsfinalen og træder første ind i kvartfinalen.

Kvalifikation

Medaljefordeling

Turnering

Indledende runde

Kampen om bronzemedaljen

Eksterne henvisninger 
 https://tokyo2020.jp/en/news/notice/20170610-01.html 
 https://tokyo2020.org/en/games/schedule/olympic/